, en un personaje clave en varias de las series de anime de Tenchi Muyō!. En todas las series, la personalidad de Ayeka varía, pero por lo general es mostrado como una bella princesa del planeta Jurai, quien se enamora del protagonista de la serie Tenchi Masaki. En las varias series, Ayeka se muestra modesta, muy cautelosa, con tradiciones y un poco aristocrática, además de ser arrogante. Ella se convierte en una persona protectora cuando intentan dañar a Tenchi o Sasami.

Ella es rival de Ryōko, con quien pelea por el afecto de Tenchi. Generalmente, los conflictos se resuelven por sus diferentes personalidades.

OVAs 
Ayeka es la primera princesa de la Familia Real de Jurai. Durante las series, ella está buscando a su hermano perdido, Yosho. Cuando busca en la Tierra, no encuentra a su hermano en su nave, sin embargo encuentra a Ryōko.

Aparentemente su edad es de 20 años, pero su verdadera edad no es revelada.

Ayeka posee varios poderes sobrehumanos. Puede lanzar bolas de fuego, crear un campo de fuerza y capturar naves espaciales, mediante algunos guardianes de energía.

Ayeka tiene una nave llamada Ryu-Ō, con la que viaja. Desafortunadamente, es destruida en el aterrizaje forzoso en la Tierra después de la batalla con Ryōko. Comenzó a regenerase, pero luego fue destruida por Kagato y el Soja.
Ella se encuentra profundamente enamorada de Tenchi. 
Sería capaz de dar su vida tanto por él como por su hermanita Sasami.

Universo de Tenchi 
Ayeka aún es la Princesa de Jurai en esta serie. Aquí se muestra que ella se enamora de Tenchi en el primer día en que se conocen.

Ella viaja a la Tierra una señal de dolor de Mihoshi, pero nuevamente, se encuentra con Ryōko, una batalla campal se produce entre ambas.

Ella hace de todo para alejar a Ryōko, para quedarse el resto del tiempo con Tenchi. Su obsesión contrasta con la obsesión de Ryōko, mostrándose una serie de argumentos y situaciones bastantes extrañas, pero humorísticas.

Nuevamente ella tiene una nave, Ryu-Ō, la cual se estrella en la Tierra, y nuevamente, se vuelve incapaz de volar cuando comienza su regeneración.

En el episodio 25 muestra tener un gran poder con el que puede vencer a Kagato, sin embargo este logra derrotarla.

En el episodio siguiente decide quedarse en su planeta mientras que Tenchi volverá a la Tierra, pero más tarde ella escapará de su obligación de princesa para irse con él.

Curiosidades 
 Barnette Orangelo de Vandread se parece a ella
 Ayeka aparece como cameo en el capítulo 61 página 7 del manga High School DxD

Personajes de Tenchi Muyo!
Extraterrestres de ficción
Princesas ficticias

en:List of Tenchi Muyo! characters#Ayeka Masaki Jurai